

Presentación previa 
Peter Polansky y Adil Shamasdin eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Carsten Ball y Brydan Klein ganaron el título tras derrotar en la final Dean O'Brien y Ruan Roelofse.

Cabeza de serie 

  Alex Bolt /  Andrew Whittington (Primera ronda)
  Ruben Gonzales /  Darren Walsh (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Dean O'Brien /  Ruan Roelofse ''(Finalistas)
 ''' Carsten Ball /  Brydan Klein (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Lexington 2015